szeminárium, oktatásszervezeti megoldás
 szeminárium, teológiai vagy papnevelő intézet